Марилия (футбольный клуб)
 Марилья, Проспер (1811—1847) — французский живописец-ориенталист.